Trosečník nebo trosečníci může mít více významů:

 označení člověka, který ztroskotal
 Trosečník (reality show) – reality show televize Prima
 Trosečník (film, 1986) – britský film z roku 1986
 Trosečník (film, 2000) – film USA z roku 2000
 Trosečník (divadelní hra) – hra divadla Husa na provázku s Bolkem Polívkou v hlavní roli
 Trosečník z Cynthie – dobrodružný román francouzských spisovatelů  Andrého Laurieho a Julesa Verna
 Trosečníci – 14. epizoda první sezóny seriálu Star Trek: Nová generace
 Trosečíci (film) – film režírovaný Guyem Ritchiem 
 Trosečníci z lodi Jonathan – dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty
 Trosečníci z Vlaštovky – román anglického spisovatele Arthura Ransoma
 Trosečníci v řece meteorů – český název knihy, kterou napsal v roce 1972 polský spisovatel Jerzy Broszkiewicz

Související články 
 Robinsonáda

Trosečníci